Die Liste der Naturdenkmale in Langenburg nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Schwäbisch Hall liegenden Stadt Langenburg. In Langenburg gibt es insgesamt 32 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 20 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 12 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Langenburg